Брінн Тайлер (), справжнє ім'я Хейлі Алісса Борден (); 11 листопада 1987, Тайлер, Техас, США — американська порноактриса і модель.

Біографія 
Народилася в місті Тайлер, а пізніше жила в Далласі. А в 2007 році переїжджає в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, щоб почати кар'єру в порноіндустрії. Спеціалізується на ролях старшокласниці або студентки, через її мініатюрну статуру і молоду зовнішність. Не знімається у сценах з анальним сексом. Зробила операцію по збільшенню грудей — з розміру «B» до «D» в 2010 році. Її інтереси представляє агентство LA Direct Models.

Брінн — затята шанувальниця групи Дейва Метьюса. Вона підтримує легалізацію марихуани і любить малювати у вільний час.

За даними на 2019 рік, Брінн Тайлер знялася в 232 порнофільмах.

Премії і номінації 

 2008: CAVR Award номінація — Новачок року
 2009: XBIZ Award номінація — Нова старлетка року
 2009: FAME Award номінація — Favorite Female Rookie at this year
 2010: AVN Award номінація — Нова краща актриса
 2010: AVN Award номінація — Краща актриса другого плану — Not three's Company XXX
 2011: AVN Awards номінація — Краща групова лесбійська сцена — Girlvana 5 (разом з Бріджит Бі, Велисити Он, Чарлі Чейз, Кортні Каммз, Джейден Джеймс, Джулія Енн, Kirra Lynne, Міссі Стоун, Монік Олександр, Ніккі Роудс, Raylene, Сара Ванделла, Софія Санті, Меделін Мері)

Вибрана фільмографія 

 After School Special (2014)
 Camel Toe Obsessions (2013)
 Big Tits at School (2012)
 Bang Bus 36 (2011)
 Home Improvement XXX: A Parody  (2010)
 Girlvana 5 (2009)
 House of Ass 10 (2008)

Примітки 

Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Тайлера
Персоналії за алфавітом
Народились 1987
Народились 14 листопада